Nidulispora är ett släkte av svampar. Nidulispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Nidulispora